

Toponyme 
 Legugnon, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Oloron-Sainte-Marie ;
 Sainte-Marie-Legugnon, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Oloron-Sainte-Marie.

Homonymie de toponyme